Vuoskojärvi kan syfta på ett antal insjöar, eller från dessa härledda bebyggelsenamn, i Sverige. Namnet är en blandning mellan samiska och finska och kan på svenska översättas med Abborrsjön. Vuosko är samiska för 'abborre' medan järvi är finska för 'sjö'. 

Vuoskojärvi (Gällivare socken, Lappland, 741441-173713), sjö i Gällivare kommun 
Vuoskojärvi (Gällivare socken, Lappland, 745955-170627), sjö i Gällivare kommun 
Vuoskojärvi (ort) stadsdel i Gällivare, namngiven efter sjön Vuoskojärvi (Gällivare socken, Lappland, 745955-170627)
Vuoskojärvi (Gällivare socken, Lappland, 748574-173671), sjö i Gällivare kommun 
Vuoskojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun

Se även
Vuoskojaure
Vuoskonjaure
Vuoskujärvi
Ahvenjärvi
Abborrsjön

Referenser